Bitka na Rosinjači
Rosinjača, šuma na južnom prilazu grada Osijekua
Rosinjača (2011.), dokumentarni film